Unden steht für

 Unden (See) in der Gemeinde Karlsborg in der schwedischen Provinz Västra Götalands län

Unden oder Undén ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bogner-Unden (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Östen Undén (1886–1974), schwedischer Jurist und sozialdemokratischer Politiker